Thomas Joannes Stieltjes sr. (1819-1878) militair, waterstaatkundig ingenieur en politicus
Thomas Joannes Stieltjes jr. (1856-1894) wiskundige, zoon van Stieltjes Sr.